

Toponyme 
 Limeyrat, commune française du département de la Dordogne

Astronomie 
 Limeyrat, nom d’une roche découverte sur la planète Mars par le rover Curiosity. Depuis 2012, les scientifiques de la Nasa ont effet décidé de donner des noms de communes du Périgord à des sites d'intérêt géologique de Mars. La Dordogne est un département extrêmement riche en minéraux, au point que la région sert de référence pour les géologues pour classifier les roches, et il s'avère que les sols de Mars et de la Dordogne présentent des similitudes sur le plan géologique.

Notes et références